Окси́д ура́на — общее название оксидов урана:

 Монооксид урана (UO)
 Диоксид урана, или оксид урана(IV) (UO2)
 U4O9 (UO2.25, ранее — бета-диоксид урана, β-UO2)
 U5O13 (UO2.6)
 Оксид урана(VI)-диурана(V) U3O8 (UO2.66, самый стабильный оксид урана)
 Триоксид урана, или оксид урана(VI) (UO3)

См. также 
 Пероксид уранила UO2O2, или UO4